La  blindée (, unité A3283) fait partie des forces blindées ukrainiennes. Elle est une branche des Forces armées ukrainiennes. Elle est en garnison à Kryvyï Rih, dans l'oblast de Dnipropetrovsk.

Historique 

La  devint, avec la chute de l'U.R.S.S., une unité ukrainienne. En  l'unité prête serment de fidélité au peuple ukrainien, elle reçoit son drapeau en 1998.

L'unité est engagée dès les premières phases du conflit russo-ukrainien en 2014, bataille de Marioupol, bataille de Debaltseve et au siège d'Ilovaïsk.

Elle abandonne ses décorations soviétiques en 2015 et son titre de Garde en 2016. La brigade porte le nom de Constantin Pestouchko, ataman de la  (1919–1922).

Elle combat ensuite lors de l'invasion russe de 2022. L'artillerie de la brigade s'illustre durant la bataille de Bilohorivka en détruisant, selon les annonces ukrainiennes, 70 véhicules blindés russes, dont des chars et des véhicules de combat d'infanterie qui tentaient de traverser le Seversky Donets.

Structure depuis 2017 
 Quartier général, Kryvyï Rih
  de chars,
  de chars,
  de chars,
  mécanisé,
 Brigade d'artillerie,
 QG de la brigade
 bataillon d'artillerie auto-propulsé (2S3 Akatsiya)
 bataillon d'artillerie auto-propulsé (2S1 Gvozdika)
 bataillon d'artillerie (BM-21 Grad)
 bataillon anti-char (MT-12 Rapira)
 bataillon anti-aérien
 bataillon du génie
 bataillon de maintenance
 bataillon de Logistique
 compagnie de reconnaissance
 compagnie de tireurs d'élite
 compagnie de guerre électronique.

En images

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Brigade blindee 017
Unité blindée
Unité ou formation militaire créée en 1940